Fußball-Bundesliga 2015/2016 var den 53:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 14 augusti 2015–14 maj 2016.

Regerande mästaren Bayern München blev historiska då man som första lag i historien vann en 4:e rak titel i den högsta tyska fotbollsserien. Seriesegern var klar då man skaffat sig 8 poängs ledning före tvåan Borussia Dortmund med 1 omgång kvar att spela.

Lag

Arenor och städer

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-tricks

5 Spelaren gjorde fem mål

Priser

Månadens spelare

Referenser 

2015 i Tyskland
2016 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016